Mr. Capone-E, nome artístico de Fahd Azam, é um rapper estadunidense.

Discografia
2000 - Mr. Capone-E & the Southsiders 
2001 - Last Man Standing (2001)
2003 - Dedicated 2 the Oldies
2004 - Always and Forever 
2006 - A Soldier's Story
2006 - Don't Get It Twisted
2007 - Dedicated 2 the Oldies 2
2007 - Still Connected 
2008 - Love Jams
2009 - Diary of a G
2009 - The Lost Chapters
2010 - The Blue Album
2010 - Gang Stories
2011 - South Side’s Most Wanted (com Mr. Criminal)
2011 - Tears of a Soldier

Rappers dos Estados Unidos
Norte-americanos de ascendência mexicana
Naturais da Califórnia